Ebersbach – comune della Sassonia (circondario di Meißen)
 Ebersbach – frazione della città di Döbeln in Sassonia
 Ebersbach an der Fils – città del Baden-Württemberg
 Ebersbach-Musbach – comune del Baden-Württemberg
 Ebersbach-Neugersdorf – città della Sassonia